Osoby o tym nazwisku:
 Alois Mrázek − czeski zoolog
 František Mrázek − czeski malarz i ilustrator
 Ivan Mrázek − czeski koszykarz i trener koszykarski
 Petr Mrázek − czeski hokeista
 Roman Mrázek − słowacki lekkoatleta chodziarz, olimpijczyk
 Václav Mrázek − czeski seryjny morderca i gwałciciel